Gotero puede hacer referencia a:
 Dispositivos usados en la terapia intravenosa.
 Un cuentagotas.